Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1907 rozegrano w dniach 24 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Norman Brookes /  Tony Wilding -  Karl Behr /  Beals Wright, 6–4, 6–4, 6–2

Przypisy 

1907 w tenisie ziemnym
1907 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat